Тихо:

 Тихо — кратер на Луне.
 Браге, Тихо (1546—1601) — датский астроном, астролог и алхимик.
 Сайто, Тихо (род. 1967) — мангака, рисующая сёдзё-мангу.
 Тихо, Анна (1894—1980) — палестинская и израильская художница, жена врача-офтальмолога Авраама Альберта Тихо́.

См. также 

 Дом Тихо
 Тихо Браге (значения)